Olivella tabulata är en snäckart som beskrevs av Dall 1889. Olivella tabulata ingår i släktet Olivella och familjen Olividae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
tabulata